Noble persona pertanyent a la noblesa
 Toponímia:
 Noble (Illinois)
 Noble (Louisiana)
 Noble (Oklahoma)
 Ciry-le-Noble, municipi francès departament de Saona i Loira 
 Givenchy-le-Noble, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Saint-Antonin-Noble-Val, municipi del departament francès Tarn i Garona, a la regió del Migdia-Pirineus 
 Sant Róman lo Nòble, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (Aquitània)
 Sin-le-Noble, municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais (departament de Nord)
 Toussus-le-Noble, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Personatges:
Carles III el Noble (Mantes-la-Jolie, França, 1361 - Olite, Navarra, 1425), rei de Navarra i comte d'Evreux (1387 -1425)
 Felip I el Noble (1175 - 1212), marquès i comte de Namur (1195 - 1212)
 Joan-Anton Maragall i Noble (Barcelona 1902 -1993), polític i marxant d'art català, fill del poeta Joan Maragall
 Jordi Maragall i Noble (Barcelona, 1911 - 1999) advocat i polític català 
 Donna Noble, Dona Noble o Donna Temple-Noble companya del Doctor (Doctor Who) a la quarta temporada 
 Ernest Maragall i Noble (Barcelona, 1903 - Caracas, 1991), escultor establert a Caracas 
 Jamie Noble (23 de desembre de 1976), lluitador professional nord-americà 
 Tommy Noble (Bermondsey, 1897 - 1966), boxador anglès de la categoria pes gall 
 Miscel·lània:
 Metall noble
 Gas noble
 Compost de gas noble, compostos químics que inclouen un gas noble 
 Becadell noble (Gallinago nobilis) ocell de la família dels escolopàcids 
 Francolí noble (Pternistis nobilis), ocell de la família dels fasiànids 
 Podridura noble (Botrytis cinerea), fong que es desenvolupa als grans de raïm